Fort VII ist der Name folgender Befestigungsanlagen:

 Fort VII in Posen
 Fort VII der Festung Warschau
 Fort VII des Festungsrings Köln